Länstrafiken kan syfta på:

Länstrafiken i Jämtlands län
Länstrafiken Norrbotten
Länstrafiken i Västerbotten
Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Örebro
Länstrafiken Malmöhus
Länstrafiken Skaraborg
Länstrafiken Kristianstad
Länstrafiken i Södermanland, se Sörmlandstrafiken

Se även 
 Regional kollektivtrafikmyndighet